Westbourne bezeichnet:

 River Westbourne, Fluss in London
 Westbourne Fender Works, ehemaliger britischer Automobilhersteller